Erardo Cristoforo Rautenberg (1953-2018) – niemiecki prawnik, prokurator generalny Kraju Związkowego Brandenburgii
 Wolfgang Rautenberg (1936-2011) – niemiecki matematyk i logik

Zobacz też 
 Rautenberg-Klinski – kaszubski herb szlachecki